Татья́на Но́викова: Новикова, Татьяна Васильевна (род. 1946) — советская и российская оперная певица (сопрано).
 Новикова, Татьяна Дмитриевна (род. 1919) — советский врач-фтизиатр; Герой Социалистического Труда.